Ez a szócikk a 2023-ban elhunyt nevezetes személyeket sorolja fel.

Március

Február

Január

Jegyzetek 

Halálozások évek szerint
2023
Személyek listái